Émilie Aubry peut désigner :
 Émilie Aubry (née en 1975), journaliste française ;
 Émilie Aubry (née en 1989), coureuse cycliste suisse professionnelle ;
 Émilie Aubry (née en 1990), snowboardeuse suisse.